La coupe de Suède de football  est une compétition de football disputée en Suède par 98 équipes : les 14 clubs de première division, les 16 de deuxième division et 68 autres équipes de niveau inférieur.

Histoire 

La coupe de Suède est créée en 1941, mais elle n'a pas été disputée en 1952, puis entre 1954 et 1966. D'abord organisée sur une seule année, entre avril et novembre, elle change de format à partir de 1968 pour être disputée sur deux ans. Elle a encore changé de format par la suite, ponctuellement en 1991, puis plus durablement de 2002 à 2011.

La compétition a toujours été remportée par des clubs de première division, à deux exceptions près : le Råå IF (D3) en 1948 et le Degerfors IF (D2) en 1992-1993.

Au cours de son histoire, plusieurs trophées ont été décernés au vainqueur de la coupe :
 la coupe Gustave V  de 1941 à 1953 ;
 une première coupe Gustave VI Adolphe  de 1967 à 1983 ;
 la coupe Skandia  de 1984 à 1996 ;
 la coupe de la SvFF  de 1997 à 2001 ;
 une nouvelle coupe Gustave VI Adolphe  depuis 2002.

Palmarès

Références